Шарль-Жозеф Кристиани (Charles-Joseph Christiani; 1772—1840) — французский военный деятель, бригадный генерал (1813 год), барон (1810 год), участник революционных и наполеоновских войн. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Биография 
В возрасте 18 лет записался добровольцем в Булонский пехотный полк (будущий 81-й полк линейной пехоты). Воевал в Альпах и на Пиренеях, с 1796 года — в Италии. Постепенно повышался в чине. В сражении с войсками Суворова при Треббии раненым попал в плен. Через некоторое время отпущен во Францию.

17 мая 1804 года назначен командиром батальона 11-го полка линейной пехоты. В этой должности прошёл кампанию 1805 года против Австрии, сражался при Ульме и Граце. Затем в составе корпуса Мармона воевал в Далмации и Италии.

5 июня 1809 года получил звание полковника, и возглавил 18-й полк лёгкой пехоты. Отличился в битве при Ваграме.

11 сентября 1809 года был переведён в полк пеших гренадер Императорской гвардии со званием майора гвардии, а через некоторое время стал бароном империи. В 1811-13 годах возглавлял школу подготовки унтер-офицеров Императорской гвардии в Фонтенбло.

18 января 1813 года возглавил полк фузилёров-гренадеров. 1 марта 1813 года был переведён командиром во 2-й полк пеших гренадеров. 30 августа 1813 года произведён в бригадные генералы.

Сражался во главе гвардейской бригады (полки фузилёров и велитов гвардии) при Бар-сюр-Обе и Шато-Тьерри. 12 февраля 1814 года заменил тяжелораненого генерала Мишеля во главе 2-й пехотной дивизии Старой гвардии. Был при Вошане (14 февраля 1814 года), Лаоне (9 — 10 марта 1814 года), Фер-Шампенуазе, Сезанне и Ла-Ферте. Оборонял Париж.

При Реставрации Бурбонов остался в гвардии, но во время Ста Дней поддержал Наполеона. Командовал 2-м полком пеших гренадер в битве при Ватерлоо. 16 сентября 1815 года вышел в отставку. Однако вскоре вернулся в строй, и в 1831 году командовал бригадой в армии, направленной в Бельгию.

Имя генерала Кристиани написано на западной стене Парижской Триумфальной арки. Также именем генерала названа улица в XVIII округе Парижа.

Воинские звания 

 Старший сержант (август 1793 года);
 Младший лейтенант (декабрь 1794 года);
 Капитан (21 декабря 1794 года);
 Командир батальона (17 мая 1804 года);
 Полковник (5 июня 1809 года);
 Майор гвардии (11 сентября 1809 года);
 Бригадный генерал (30 августа 1813 года).

Титулы 
Барон Кристиани и Империи (; декрет от 3 декабря 1809 года, патент подтверждён 14 февраля 1810 года в Париже).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (7 мая 1811 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (17 мая 1813 года)

 Шевалье военного ордена Святого Людовика (1814 год)

 Великий офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1831 года)

Примечания

Источники 
 Шиканов В. Н. Генералы Наполеона. Биографический словарь. — Рейттар, 2004. — С. 109—110.

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Бароны Империи (Франция)